«Acoustic Hearts of Winter» — перший різдвяний та другий студійний альбом американського дівчачого поп-рок-дуету Aly & AJ. Реліз відбувся 26 вересня 2006 року.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Aly & AJ 

Альбоми Aly & AJ
Різдвяні альбоми